O Rugby São Carlos denominado oficialmente com Associação Esportiva Rugby São Carlos, é um clube de rugby da cidade São Carlos, SP, Brasil. Fundado 6 de março de 2000, filiado à Confederação Brasileira de Rugby e à Federação Paulista de Rugby.

História 
No ano de 2016, a equipe faz sua segunda temporada seguida na Série B do Paulista (Copa São Paulo) e se sagrou campeã do torneio ao vencer o Templários Rugby Clube na final. Com a conquista, a equipe ganhou o direito de disputar o Campeonato Paulista de Rugby Série A no ano de 2017, numa "ascensão jamais vista desde a implantação do atual sistema de divisões dos campeonatos estaduais".

Títulos e Premiações 
 Adulto Masculino
 2003: Vice-campeão do IV Torneio de Rugby Seven a Side de Ribeirão Preto 
 2005: Vice-campeão do Campeonato Paulista de Rugby do Interior 
 2005: Campeão da 1ª Copa Campinas de Rugby 10-a-side 
 2006: Campeão do Campeonato Paulista de Rugby do Interior 
 2008: Vice-campeão do Campeonato Paulista de Rugby do Interior 
 2011: Campeão da Taça Prata do Torneio Cidade de Araraquara de Rugby 
 2011: Medalha de Ouro no 75º Jogos Abertos do Interior (representando São Carlos, sevens) 
 2011: 3º lugar no Torneio de Seven Rugby de Piracicaba (Pira Sevens) 
 2012: Vice-campeão no 1º Berlândia Sevens  
 2012: Medalha de Bronze no 76º Jogos Abertos do Interior (representando São Carlos, sevens) 
 2013: Campeão da Copa Central de Rugby 
 2013: Campeão do Ribeirão 7's  
 2013: Vice-campeão do Festival de Rugby do SESI Matão 
 2013: Campeão do I Sanca Sevens 
 2013: Campeão da Taça Bowl do XXI SPAC Lions 
 2014: Campeão do Paulista de Acesso  
 2014: Vice-campeão do II Sanca Sevens 
 2014: Campeão da Taça Shield do XXII SPAC Lions 
 2015: Campeão do II Rio Claro Sevens 
 2015: Vice-campeão do III Sanca Sevens 
 2016: Campeão da Taça Conde do Pinhal  
 2016: Campeão do Campeonato Paulista de Rugby Série B 
 2016: Campeão do Torneio de Seven Rugby de Piracicaba (Pira Sevens) 
 2016: Vice-campeão do IV Sanca Sevens 
 2017: Campeão da I Copa Sevens 
 2017: Campeão do V Sanca Sevens 
 2018: Campeão da Taça Conde do Pinhal  
 2018: Campeão da Copa Central de Rugby 
 2018: Campeão do I Chupa Cabras Sevens 
 2018: Medalha de Ouro no 62º Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva (representando São Carlos, sevens) 
2018: Campeão da II Copa Sevens 
2018: Campeão do IV Rio Claro Sevens 
2018: Medalha de Ouro no 82º Jogos Abertos do Interior (representando São Carlos, sevens) 
2018: Vice-campeão do VI Sanca Sevens 
2019: Vice-campeão do VII Sanca Sevens 
2019: Vice-campeão do VII Sanca Sevens   

 Juvenil Masculino
 2009: 3º lugar da São Paulo's Cup (Copa São Paulo de Rugby Seven-a-Side) M-15 
 2012: Vice-campeão do 5º Beach Rugby Verão Ilhabela 
 2015: Vice-campeão do III Sanca Sevens 
 2016: Vice-campeão do III Rio Claro Sevens

Treinos 
Desde o início da Pandemia, os treinos estão suspensos indefinidamente.

Notas 
 Em 2006, o clube tornou-se campeão antes do término das 8 etapas do Campeonato Paulista de Rugby do Interior.
 Em 2014, a equipe foi campeã invicta do Paulista de Acesso: 11 jogos e 11 vitórias. Também foi a equipe com melhor ataque (581 pontos) e melhor defesa (101 pontos), os três maiores trymen (Glauco Anelli, 13 tries; Jean Ferrarini e Alexandre Bertuga, 11 tries) e o artilheiro da competição (Glauco Anelli, 134 pontos).

Ligações externas 
 

Sao Carlos
Esporte de São Carlos (São Paulo)
Universidade de São Paulo